Pedra do indio Botucatu (Penhasco de Bofete)

Localizado no município de Botucatu, bem na divisa com o município de Bofete, a Pedra do Índio é o principal e mais belo mirante das Três Pedras. Estima-se que o penhasco do mirante tenha cerca de 100 metros de altura. Dela, além das Três Pedras, é possível visualizar um lindo vale da cuesta e a cidade de Bofete. com binóculo também é possível ver Conchas e Porangaba.

Pedra do Índio Botucatu 
Pedra do Índio (Bofete)
Pedra do Índio (Botucatu)

Ou ainda:
Pedra do Índio - Sítio Planauto (Botucatu)

Desambiguação